Madagaskar-Großkopfgecko ist der Name mehrerer Gecko-Arten:

 Paroedura bastardi
 Paroedura picta
 Paroedura stumpfii